Кра́сный Куст — посёлок в Судогодском районе Владимирской области, входит в состав Мошокского сельского поселения.

География 
Посёлок находится в 25 км к юго-востоку от Судогды, в 8 км к северо-востоку от села Мошок, в 22 км от ж/д станции Нерудная на линии Волосатая — Судогда. В посёлке есть два магазина, библиотека и школа.

История 
Основан в 1871 году при Богословском стекольном заводе (ныне стеклозавод «Красный Куст») вместе с деревней Баркино. Сам стеклозавод был закрыт в 2008 год.

Известные уроженцы 
 Халатин, Иван Александрович (1915—1942) — советский пограничник, старший лейтенант.
 Бурцев, Михаил Иванович (1907—2002) — генерал-майор. Участник войны на Халхин-Голе, Финской, ВОВ. Работал в Главном Политическом Управлении Красной Армии.

Улицы 
 ул.Гагарина
 ул.Горка
 ул.Заводская
 ул.Зелёная
 ул.Ленина
 ул.Мира
 ул.Новая
 ул.Советская
 ул.Школьная
ул.Лесная

Примечания

Ссылки 
 Интернет-энциклопедия «Виртуальный город Владимир»

Населённые пункты Судогодского района